Ивица Пајер (Уљаник крај Дарувара, 9. септембар 1934 — Горња Јеленска, 17. август 2006) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Цеста дуга годину дана  || Лоренцо
|-
| 1959. || Влак без возног реда  || Николица
|-
| 1959. || -{Le notti dei Teddy Boys}-  || Страца (као Иво Пајер)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || -{David e Golia }-  || Давид (као Иво Пајер)
|-
| 1961. || Потрага за змајем  || /
|-
| 1962. || -{Giulio Cesare, il conquistatore delle Gallie}-  || Клаудиус Валериан (као Иво Пајер)
|-
| 1965. || -{Il tesoro della foresta pietrificata}-  || Сигмунд (као Иво Пајер)
|-
| 1968. || Одисеја ТВ мини серија || Еурилоко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || -{Little Mother}-  || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573  || Купинић
|-
| 1976. || -{Vizi privati, pubbliche virtù}-  || Генерал
|-
| 1977. || Гвоздени крст   || /
|-
| 1977. || Летачи великог неба  || Шимун
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака  || Лука
|-
| 1978. || Окупација у 26 слика  || Вуко
|-
| 1979. || Човјек кога треба убити  || Руски Кнез
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || Купинић
|-
| 1979. || Паклени оток  || Партизански командант
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Тројански коњ  ТВ филм || Домобрански часник Јувега
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Затворски чувар у Керестинцу
|-
| 1982. || Софијин избор  || (као Иво Пајер)
|-
| 1983. || Пијанист  ТВ филм || /
|-
| 1986. || Обећана земља  || Поротник
|-
| 1987. || -{Il generale}- ТВ мини серија || Нино Биxио
|-
| 1989. || Сеобе  || /
|-
| 1989. || Донатор   || Душан Спасић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || -{Gavre Princip - Himmel unter Steinen}-  || /
|-
| 1991. || Срчна дама  || Пјеро
|-
| 1991. || Прича из Хрватске  || /
|-
| 1996. || Седма кроника  || Роко
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Умрли 2006.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Даруварчани